Zəyəm – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Zəyəm – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Zəyəm – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian